Bambi (1923), Felix Salten ifjúsági regénye
 Bambi, több regény és film főhőse, egy őzgida ill. szarvasborjú
 Bambi (1935–), francia revütáncos, franciatanár
 Bambi (1942), David Hand, James Algar, Samuel Armstrong, Graham Heid, Bill Roberts, Paul Satterfield és Norman Wright filmje
 Bambi, szénsavas üdítőital
 Bambi (1979), Prince dala
 Bambi gyermekei (1940), Felix Salten regénye, a Bambi folytatása
 Bambi gyermekei, hanglemez
 Bambi-díj, a német „Bild und Funk” tv-magazin televíziós és média-díja
 Bambi 2. – Bambi és az erdő hercege (2006) Brian Pimental filmje
 BAMBI, „BMP and Activin Membrane Bound Inhibitor”, transzmembrán fehérje
 Bambi Ház, a Makiház korábbi megnevezése, a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik épülete
 Bambiraptor, a dinoszauruszok egyik neme